Aesopus babbi är en snäckart som först beskrevs av Tryon 1882.  Aesopus babbi ingår i släktet Aesopus och familjen Columbellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
babbi